La Serie C 1938-1939 fu la quarta edizione della terza serie della Divisione Nazionale.

Stagione

Avvenimenti 
Seguendo quell'andazzo che aveva creato grossi problemi vent'anni prima nella massima serie, la FIGC cedette anche quest'anno alle pressioni delle piccole società ed ingrandì sostanziosamente il torneo. La prima bozza prevedeva sei gironi da 16 squadre: le prime di ogni girone avrebbero disputato un girone finale in cui le prime quattro sarebbero state promosse in Serie B, mentre sarebbero retrocesse in Prima Divisione le ultime tre squadre di ogni girone. Il disegno finale comprese più gironi, quindi più piccoli e meno estesi, con ancora più club. La serie C era ora formata da ben 104 squadre, di cui quattro neoretrocesse e ben trentatré neopromosse. Dato l'elefantiaco aumento del numero dei gironi, la vittoria di essi non garantiva più automaticamente la promozione, ma solo il passaggio alla fase finale in cui erano concretamente in palio i posti per l'ascesa in Serie B.

La F.I.G.C. a partire dalla stagione 1938-1939 decise di reintrodurre il quoziente reti già sperimentato nella stagione 1925-26 (con pessimi risultati e troppi scandali di "reti vendute"). In caso di una o più squadre a pari punti, la posizione in classifica sarebbe stata determinata del quoziente reti ovvero dal rapporto tra reti fatte e subite. Rimase in vigore fino alla stagione 1941-42. In ogni caso il parimerito o l'eventuale ricorso agli spareggi (sia promozione che salvezza) era ancora previsto dal regolamento nel caso improbabile di parità anche nel quoziente reti.

Nei raggruppamenti settentrionali ebbero la meglio l', che risaliva di categoria dopo sette stagioni, e il , che concludeva dopo solo un anno di inferno in C un'esperienza che non ripeterà per molti decenni. In particolare i lombardi avevano avuto la meglio sul  solo grazie alla nuova regola del quoziente-reti, che in caso di pari merito premiava la squadra col miglior rapporto fra reti segnate e subite. Nei gironi centrali e meridionali, oltre al successo del , è da segnalarsi l'incredibile promozione del  (Infatti sconfigge clamorosamente al "Littoriale" di Bologna il ), squadra di un piccolo centro della provincia di Bologna che era appena salita dalle Divisioni regionali.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1939-1940. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Quoziente reti in caso  di pari punti.

Note:
Pro Gorizia, Ampelea e CRDA Monfalcone furono poi riammessi in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Aggiornamenti 
Unione Sportiva Caratese, Parma Associazione Sportiva, Associazione Calcio Derthona e Mantova Sportiva sono state riammesse in Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1939-1940. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Quoziente reti in caso  di pari punti.

Note:
Carpi e Cantù furono poi riammessi in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1939-1940. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Quoziente reti in caso  di pari punti.

Note:
Il Crema fu poi riammesso in Serie C.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Aggiornamenti 
Associazione Calcio Pinerolo e Polisportiva Valpolcevera sono state riammesse in Serie C.

Squadre partecipanti 

La "Centrale del Latte" era una rappresentativa dell'omonimo stabilimento di Genova.

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1939-1940. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Quoziente reti in caso  di pari punti.

Note:
Asti ed Entella furono poi riammessi in Serie C.
La Centrale del Latte si è ritirata prima dell'inizio del campionato.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone E

Aggiornamenti 
L'Associazione Sportiva Forlì è stata riammessa in Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1939-1940. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Quoziente reti in caso  di pari punti.

Note:
La SAFFA Fucecchio si è ritirata prima dell'inizio del campionato.

Il Baracca Lugo fu poi riammesso in Serie C.

Risultati

Calendario

Girone F

Aggiornamenti 
L'Unione Sportiva Cagliari è stata riammessa in Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1939-1940. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Quoziente reti in caso  di pari punti.

Note:
La Libertas Rimini si è ritirata prima dell'inizio del campionato. A regolamento sarebbe stata retrocessa in 1ª Divisione 1939-1940 ma si è fusa con il "Dopolavoro Ferroviario Rimini" attivo in Prima Divisione 1938-1939, mantenendo il nome Libertas.

Jesi e Gubbio furono poi riammessi in Serie C.

Risultati

Calendario

Girone G

Squadre partecipanti 

La Pro Calcio San Giorgio Fois era una società sportiva di Cagliari.

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1939-1940. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Quoziente reti in caso  di pari punti.

Note:
Il Cerignola si è ritirato prima dell'inizio del campionato.

Risultati

Calendario

Girone H

Aggiornamenti 
L'Associazione Sportiva Lecce (nel frattempo rinominata Associazione Calcistica Lecce) e l'Associazione Sportiva Cosenza sono state riammesse in Serie C.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Fonti.

Legenda:
      Ammesso alla fase finale.
      Retrocesso in Prima Divisione 1939-1940. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Quoziente reti in caso  di pari punti.

Note:
La Palmese ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Lecce è stato penalizzato con la retrocessione all'ultimo posto in classifica per irregolarità in diversi tesseramenti; è poi stato riammesso in Serie C.

Risultati

Calendario

Finali promozione 
Le otto squadre ammesse ai gironi finali per la promozione in Serie B furono: Udinese, Reggiana, Brescia, Savona, Molinella, Maceratese, MATER e Catania. Il D.D.S. formò due gironi composti da 4 squadre ciascuno uno per il Nord e uno per il Centrosud, e le prime due di ogni girone furono promosse in Serie B.

Girone finale A

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1939-1940. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Quoziente reti in caso  di pari punti.

Risultati

Girone finale B

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1939-1940. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Quoziente reti in caso  di pari punti.

Risultati

Note

Bibliografia

Giornali 
 Il Littoriale, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport, stagione 1938-1939, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Libri

Collegamenti esterni 
Serie C - Girone H - 1938-1939 Miki & Genny - Storia del Taranto

Calcio nel 1938
Calcio nel 1939
1938